Rod Laver e Roy Emerson hanno battuto in finale Ken Rosewall e Fred Stolle 6–4, 6–4.

Teste di serie

  John Newcombe /  Tony Roche (semifinali)
  Ken Rosewall /  Fred Stolle (finale)
  Rod Laver /  Roy Emerson (Campioni)
  Raymond Moore /  Marty Riessen (semifinali)
  Andrés Gimeno /  Pancho Gonzales (secondo turno)
  Malcolm Anderson /  Roger Taylor (secondo turno)
  Dick Crealy /  Allan Stone (quarti di finale)
  Terry Addison /  Ray Keldie (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1969